Het Zuid-Afrikaans Amateur Kampioenschap  is een golfkampioenschap voor amateurs. Het wordt altijd tijdens pasen gespeeld. 

De eerste editie was in 1892. Het was een eenvoudig nationaal kampioenschap met spelers uit Kaapstad en Port Elizabeth. De prijs was beschikbaar gesteld door de Union Steamship Company. De eerste drie edities werden gewonnen door Douglas Proudfoot, die daarna de wisselprijs mocht houden. Union Steamship bood een nieuwe prijs aan, die in omloop zou blijven ook al werd hij drie keer aaneen gewonnen. 

In 1910 werd de Zuid-Afrikaanse Golf Federatie (South African Golf Association) opgericht die vervolgens verantwoordelijk werd voor de organisatie.

Formule
De eerste jaren was het een strokeplay toernooi, in 1925 werd het een matchplay toernooi. Er is een 36-holes strokeplay kwalificatie met maximaal 168 spelers, waarvan de beste 64 spelers daarna een matchplay toernooi spelen. De finale bestaat uit 36 holes. De kortste finale werd door A. Walker gewonnen op de 26ste hole. Hij stond toen 11 up tegen D. Muller. De langste finale ging door tot hole 41.

Winnaars

Records
 Strokeplay: 301 in 1904 (voor zover bekend)
 Langste finale: 1957, tot de 41ste hole
 Kortste finale: 1959, de laatste tien holes hoefden niet gespeeld te worden.

Meervoudige winnaars
 Douglas Proudfoot won het toernooi acht keer.
 Jimmy Prentice won vijf keer. In 1913 was hij de eerste amateur die het Zuid-Afrikaans Open won. Hij kwam om tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij liet geld na om prijsbekers te kopen en om de jeugd enthousiast voor golf te maken. 
 Bernard Wayne won vier keer.

Trivia
 In 2009 kwalificeerdeb Ryan Dreyer en Adrian Ford zich als enige Zuid-Afrikanen voor het Brits Amateur
Golftoernooi in Zuid-Afrika
Golftoernooi voor amateurs